Mindarus  — род тлей из подсемейства . Палеарктика и Неарктика.

Описание 
Мелкие насекомые, длина около 2 мм.
Ассоциированы с хвойными растениями рода пихта (Abies: Abies alba, Abies nordmanniana, Abies pindrow, Abies guatemalensis, Abies concolor, Abies grandis, Abies pindrow), Cunninghamia, Picea. Близок к тлям рода Macromyzus. Диплоидный набор хромосом  2n=8, 12.

 
 = 
 = 
 
 †
 †
 
 
 = 
 
 †
 
 =
 †
 †
 
 †
 
 †
 = 
 †

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых